DL Волос Вероники () — одиночная переменная звезда** в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 12068 световых лет (около 3700 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,9m до +12,9m.

Характеристики 
DL Волос Вероники — жёлто-белая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB) спектрального класса F. Эффективная температура — около 6318 K.

Примечания